Skupina C UEFA Euro 2008 je jedna ze základních skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2008. První zápasy ve skupině se uskutečnily 9. června 2008, a ukončena byla 17. června 2008. Všech šest zápasů skupiny se hrálo ve Švýcarsku, ve Curychu a Bernu.

</noinclude>{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Mužstvo
!width=20 abbr="Zápasy" |Záp
!width=20 abbr="Vítězství" |V
!width=20 abbr="Remíza" |R
!width=20 abbr="Prohra" |P
!width=20 abbr="Branky vstřelené" |BV
!width=20 abbr="Branky obdržené" |BO
!width=20 abbr="Brankový rozdíl" |BR
!width=20 abbr="Body" |Body
|-
|align="left"|
|2||2||0||0||7||1||+6||6
|-
|align="left"|
|2||0||2||0||1||1||0||2
|-
|align="left"|
|2||0||1||1||1||4||−3||1
|-
|align="left"|
|2||0||1||1||1||4||−3||1
|}<noinclude>

Rumunsko vs Francie

Nizozemsko vs Itálie

Itálie vs Rumunsko

Nizozemsko vs Francie

Nizozemsko vs Rumunsko

Francie vs Itálie

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2008

ca:Campionat d'Europa de futbol 2008#Grup C